Pajeú (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Pajeú (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Pajeú do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí